Hissar ist die häufigste Umschrift der tadschikisch-persischen geographischen Bezeichnung „ҳисор“, die von dem arabisch-türkischen Wort hisar () stammt und dort „Festung“ bedeutet. Alternative Umschriften sind Hissor und Gissar („Gissartal“, „Gissargebirge“), letzteres ist aus der gleichklingenden russischen Umschrift „гиссар“ übertragen.

Hissar bezeichnet in Tadschikistan:
 Hissar (Distrikt), einen Distrikt im Westen von Duschanbe
 Hissor, Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts im Westen von Duschanbe
 Hissargebirge, ein Gebirge in West-Tadschikistan und Südost-Usbekistan
 Hissartal, ein fruchtbares Tal im Westen von Tadschikistan, in dem Duschanbe liegt
 Hissar-Kultur, eine jungsteinzeitliche Zivilisation im Gebiet des heutigen Tadschikistan, im Westen von Duschanbe
 Hissarschaf, eine Schafsrasse aus dem Hissartal im Westen Tadschikistans

Hissar bezeichnet folgende historische Orte:
 Bala Hissar, Festung außerhalb von Kabul, Afghanistan
 Hissar (historische Stätte), Festung und andere historische Gebäude außerhalb von Hissor, Tadschikistan
 Gardani Hissar, eine sogdische Festung aus dem 5. bis 8. Jahrhundert im Nordwesten von Tadschikistan (Ainidistrikt)
 Puschti Hissar, eine Festung im Nordwesten von Tadschikistan (Ainidistrikt)
 Tepe Hissar, Ruinenhügel nahe Damghan im Iran

Siehe auch:
 Hisar